Contea di McLean o McLean County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di McLean (Dakota del Nord)
 Contea di McLean (Illinois)
 Contea di McLean (Kentucky)